Николай Тарасович Сольский (; род. 22 мая 1979 года, с. Росохи, Старосамборский район, Львовская область) — украинский юрист, предприниматель.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
С 1995 по 2000 год он учился на  Львовского национального университета имени Ивана Франко (квалификация «Юрист», специализация «Гражданское право и процесс»).

С марта 2000 по ноябрь 2001 — юрисконсульт ЗАО «Энзим».

С ноября 2001 по январь 2003 — юрисконсульт ООО «Юридическая фирма «ПОМОЩЬ. Ефимов, Темненко и партнеры».

С февраля 2003 по январь 2014 — партнер, генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Сольский, Процик и Партнеры».

С 2007 года — соучредитель «Украинского Аграрного Холдинга».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 125 в списке. На время выборов: юрист адвокатского объединения «Процик и Партнеры», беспартийный. Проживает в Киеве.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Львовского университета
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Персоналии:Киев
Правительство Шмыгаля
Председатели комитетов и фракций Верховной рады Украины